Чемпионат мира по боксу среди юношей 2008 года прошёл в Гвадалахаре, Мексика с 25 октября по 1 ноября. Это был 1-й юношеский чемпионат (возраст боксёров 17 и 18 лет), организованный Международной федерацией любительского бокса AIBA взамен юниорских чемпионатов мира, проходивших с 1979 года по 2006 год.

Чемпионы и призёры

Командный зачет

Примечания

Ссылки 
 amateur-boxing

Международные спортивные соревнования в Гвадалахаре (Мексика)
Октябрь 2008 года
Ноябрь 2008 года
Бокс в Мексике